Eerste klasse (1931/1932) był 32. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Royal Antwerp. Nowym mistrzem Belgii został zespół Liersche SK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1931 w piłce nożnej
1932 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii